Sanchonuño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sanchonuño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Sanchonuño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar